Хосе Мария Рамон Обандо дель Кампо (, 8 августа 1795 — 29 апреля 1861) — южноамериканский военный и политический деятель.

Биография 
Хосе Мария родился в 1795 году в Коринто у матери-одиночки Аны Марии Креспо, и был крещён как Хосе Мария Рамон Ирагорри Креспо. В тогдашнем обществе церковные власти не могли позволить матери-одиночке растить ребёнка, и два года спустя он был передан в креольскую семью Хуану Луису Обандо-дель-Кастильо-и-Фриас и Антонии дель Кампо-и-Лопес, которые вырастили его как собственного сына и дали мальчику собственные фамилии. Так как они были верными подданными испанской короны, то после революционных событий в Новой Гранаде семье в 1811 году пришлось бежать на юг в Пасто.

В Пасто Хосе Мария Обандо вступил в армию генерала Себастьяна де ла Кальсада, и в 1819 году на стороне роялистов сражался против войск Симона Боливара. В 1822 году он сменил сторону, и стал делать карьеру в армии революционеров.

В 1826 году генерал Сантандер назначил Обандо военным и гражданским главой Пасто, а Боливар произвёл его в полковники, но в 1827 году Обандо ушёл в отставку с этого поста.

В 1828 году Боливар объявил себя диктатором, и издал новую конституцию, нацеленную на создание централизованного государства. В ответ Обандо вместе с генералом Лопесом подняли восстание в Тимбио. 12 ноября 1828 года их войска захватили Попаян, вынудив Боливара подписать с ними соглашение, в соответствии с которым Обандо стал генералом и был назначен генерал-комендантом департамента Каука.

В 1830 году Боливар ушёл в отставку с поста президента. Политический вакуум привёл в сентябре к перевороту, осуществлённому генералом Урданетой. 10 ноября 1830 года Обандо собрал в Буге Ассамблею, которая призвала к борьбе с диктатурой. В феврале 1831 года объединённые силы Обандо и Лопеса перешли в наступление, и Урданета согласился на мирные переговоры, вернув в конце апреля власть законному президенту.

Вакуум власти привёл к развалу Великой Колумбии, и 15 ноября 1831 года была собрана Конституционная Ассамблея, чтобы создать новую Конституцию для территории, являвшейся Департаментом Кундинамарка в составе бывшей Великой Колумбии. На период написания конституции Ассамблея решила создать временное правительство, и избрала Обандо вице-президентом. В связи с тем, что президента в этот момент не было, то Обандо стал  президента. В этом качестве Обандо ввёл 29 февраля 1832 года в действие новую конституцию; в соответствии с ней название страны было изменено на Республика Новая Гранада. Конституционная Ассамблея также избрала президентом Франсиско Сантандера, но так как тот в это время находился в изгнании в Нью-Йорке, то власть осталась в руках Обандо. На первых официальных выборах он вновь баллотировался на пост вице-президента, но избиратели решили, что лучше пусть на этом посту будет гражданский человек, и 10 марта 1832 года Обандо передал полномочия Хосе Игнасио де Маркесу, а сам стал министром обороны.

Конгресс новообразованного государства Эквадор издал декрет об аннексии провинции Каука. В ответ ассамблея Новой Гранады издала Декрет о территориальной целостности, и отправила генерала Лопеса на эквадорский фронт. Лопес сумел защитить провинции Чоко и Попаян, однако Каука и Буэнавентура остались в руках эквадорцев. Маркес был вынужден отправить на юг и Обандо с 1500 солдатами; эти силы сумели занять Попаян и Пасто.

На президентских выборах 1837 года Обандо получил 536 голосов выборщиков, а Маркес — 616. Отсутствие значительного преимущества у победителя вынудило передать вопрос на рассмотрение Конгрессу, где «федералисты», не поддерживающие проболиварианские взгляды Обандо, отдали предпочтение Маркесу.

В 1839 году Конгресс издал закон о ликвидации мелких церковных владений в провинции Пасто, что привело там к народному восстанию. Ведущий частную жизнь Обандо пытался остаться в стороне, и даже уехал в Боготу, но один из арестованных повстанцев — бывший солдат Обандо — дал показания, что именно Обандо отдал в 1830 году приказ об убийстве Сукре, и на основе этих показаний суд Пасто выдал ордер на арест Обандо. Дело явно выглядело политическим (Обандо являлся наиболее популярным кандидатом на следующих президентских выборах), поэтому Обандо вернулся в Пасто и поднял восстание, объявив себя «высшим военачальником в Пасто, главнокомандующим армии восстановления порядка и защитником религии Христа». Его призыв к возврату к ценностям федерализма широко распространился по стране, и вскоре 12 из 20 провинций Новой Гранады контролировались людьми, также взявшими себе титулы «высших начальников», поэтому этот конфликт стал известен как «Война Высших» (). Однако «Высшие» дрались каждый за себя, и поэтому правительство смогло выстоять. С помощью старого врага Обандо — эквадорского президента Флореса — восстание Обандо было подавлено. Лишившись лидера, прочие «Высшие» также были разгромлены один за другим.

Обандо бежал в Перу, где его хорошо принял президент Торрико, но вскоре тот был свергнут Хуаном Франсиско де Видалем, администрация которого решила удовлетворить новогранадский запрос на экстрадикцию Обандо. Тогда Обандо бежал в Чили под защиту президента Мануэля Бульнеса.

1 января 1849 года президент Новой Гранады Москера объявил амнистию для тех, кто обвинялся в политических преступлениях. 13 марта Обандо вернулся в Новую Гранаду. Вскоре президентом страны был избран его старый соратник Лопес, который назначил Обандо губернатором провинции Картахена-де-Индиас. Год спустя Обандо вернулся в столицу, и был избран в Палату представителей от провинции Богота.

Перед президентскими выборами 1853 года Колумбийская либеральная партия раскололась на три фракции, одна из которых выдвинула Обандо своим кандидатом в президенты. Колумбийская консервативная партия не стала выставлять на этих выборах своего кандидата, и Обандо победил, набрав 1.548 голосов. Став президентом, Обандо первым делом ввёл в действие новую Конституцию (разработанную ещё в 1851 году), которая была революционной для Латинской Америки — она отменяла рабство, вводила прямые выборы всех уровней власти, объявляла свободу совести, отделяла церковь от государства и т. п.

Тем временем страна оказалась расколотой ещё и по экономическому признаку: промышленники требовали подъёма импортных тарифов, чтобы стимулировать внутреннее производство, в то время как представители торгового капитала этому препятствовали. Обандо поддержал промышленников, и потерял поддержку преобладавших в столице «торговцев» (в том числе и поддержку внутри собственной партии). 17 апреля 1854 года к президенту Обандо явился командующий армией провинции Кундинамарка генерал Хосе Мария Мело, и призвал его распустить правительство и ввести диктатуру, чтобы навести порядок в стране. Обандо, всю жизнь боровшийся против диктатур, отказался, был смещён со своего поста и отправлен под арест вместе с большинством членов своего кабинета и многими конгрессменами. Вице-президент Хосе де Обальдия, бежавший в Ибаге, возглавил правительство в изгнании. Собравшийся в Ибаге Конгресс 22 сентября 1854 года объявил Обандо импичмент за неспособность предотвратить переворот, и формально отстранил его от власти, признав Обальдию и. о.президента до конца его срока.

В 1860 году Обандо был обвинён в подавлении революции в провинции Каука и казнён.

Ссылки 
 General José María Obando del Campo 

Члены Колумбийской либеральной партии
Вице-президенты Республики Новая Гранада